BRU je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Brunej.
 IATA kratica za letališče Brüssel National

Glej tudi 

Kratice